Кіліманджаро:

 Кіліманджаро — гірський масив на північному сході Танзанії, найвища точка Африки.
 Кіліманджаро — регіон в Танзанії.
 Кіліманджаро — національний парк Танзанії, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.